Оле́г Бело́в:
 Белов, Олег Александрович (1934—2023) — советский и российский актёр.
 Белов, Олег Иванович (род. 1973) — российский хоккеист.
 Белов, Олег Константинович (род. 1969) — российский актёр.
 Белов, Олег Петрович (род. 1963) — российский преступник. Примечания